Con il nome Welsh Cup si possono indicare diverse manifestazioni sportive gallesi:
 La Coppa del Galles, competizione calcistica
 La WRU Challenge Cup, competizione rugbistica